Цепляев — русская фамилия.

Известные носители:
 Цепляев, Никита Фёдорович (1891—1971) — российский и советский военный деятель, генерал-майор.
 Цепляев, Роман Никифорович (1914—неизв.) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Цепляево-Второе
 Цеплево
 Цепляк
 Цеплин